Hampsicora fou un cap sard que després de la batalla de Cannes (216 aC) va entrar en negociacions secretes amb Anníbal, que va convidar a enviar tropes a l'illa. Anníbal va enviar Àsdrubal el Calb amb una flota i un exèrcit.

Abans d'arribar, mentre Hampsicora era a l'interior de l'illa reclutant forces per una revolta, el seu fill Hiostus es va deixar portar a un enfrontament amb els romans dirigits pel pretor Tit Manli, en el qual fou derrotat i les seves forces dispersades.

L'arribada d'Àsdrubal va canviar la situació i el cap cartaginès i Hampsicora van reunir les seves forces i van avançar cap a Caralis (Càller) la capital provincial on Manli els va presentar batalla. Manli va obtenir una victòria completa i Hostius va morir; Hampsicora es va poder escapar però en assabentar-se de la mort del seu fill es va suïcidar (estiu del 215 aC).

Referències 

Sards
Morts a Sardenya